Group 4 Falck war ein Sicherheitsunternehmen und zuletzt ein Teil des Mutterkonzerns G4S plc mit Hauptsitz in London, England. Der deutsche Ableger mit über 7.000 Mitarbeitern wurde nach der Fusion von Group 4 Falck mit Securicor das zweitgrößte Sicherheitsunternehmen am deutschen Markt. Tätigkeitsfelder in Deutschland sind speziell Geld- und Wertdienste, Sicherheitsdienste, Sicherheitstechnik sowie Bankenservice.

Im Jahr 2003 wurde aus der Falck Deutschland AG die Group 4 Falck GmbH.

Am 20. Juli 2004 hat die Muttergesellschaft Group 4 Falck A/S mit der englischen Securicor plc fusioniert. 

Im Januar 2007 wurde das Unternehmen Group 4 Falck aufgespalten. Die Sicherheitsdienstleistungen übernimmt seitdem ausschließlich die Group 4 Securicor (G4S). Die Rettungsdienstleistungen die eigenständige Gesellschaft Falck A/S.

Sicherheitsunternehmen